Навалькарнеро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Занимает площадь 100,2 км². Население — 23 115 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Покровителями города считаются святой Исидро и богоматерь  де ла Консепсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del ayuntamiento de Navalcarnero
 Web oficial de turismo de Navalcarnero
 Web de Turismo de Navalcarnero
 Información sobre taxis en Navalcarnero
 Foro de vecinos del Pau de Navalcarnero 

Муниципалитеты Мадрида